Stegodyphus är ett släkte av spindlar. Stegodyphus ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Stegodyphus